

Persone 
 Ugyen Wangchuck (1862-1926) – primo Re del Bhutan, ha regnato negli anni 1907-1926
 Jigme Wangchuck (1905-1952) – secondo Re del Bhutan, ha regnato negli anni 1926-1952
 Jigme Dorji Wangchuck (1929-1972) – terzo Re del Bhutan, ha regnato negli anni 1952-1972
 Jigme Singye Wangchuck (1955) – quarto Re del Bhutan, ha regnato negli anni 1972-2006
 Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (1980) – quinto Re del Bhutan incoronato nel 2006
 Jigme Namgyel Wangchuck (2016) – primo figlio del Re del Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck 
 Jigme Ugyen Wangchuck (2020) – secondo figlio del Re del Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

Storia di famiglia 
 Wangchuck – dinastia ereditaria dei Re del Bhutan